Котлубай — фамилия. Известные носители:
 Котлубай, Ксения Ивановна
 Котлубай, Эдвард